«All I Ever Wanted» — четвертий студійний альбом американської поп-рок співачки Келлі Кларксон. В США альбом вийшов 6 березня 2009 року.

Список композицій

Чарти

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт співачки 

Альбоми Келлі Кларксон
Альбоми, спродюсовані Максом Мартіном